HSE steht als Abkürzung für:
 Hamburger Stadtentwässerung
 HEAG Südhessische Energie AG, hessisches Energieversorgungsunternehmen
 Health and Safety Executive, britische Arbeitsschutzbehörde
 Health, Safety and Environment (Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz und Umweltmanagement)
 bisweilen auch HSEQ mit dem Zusatz Quality (Qualitätsmanagement)
 Health Service Executive, der öffentliche Gesundheitsdienst in der Republik Irland
 Helsinki School of Economics, siehe Handelshochschule Helsinki
 Hic situs est, römische Grabinschrift
 englischer Name (Higher School of Economics) der Wirtschaftshochschule Moskau, eine staatliche russische Universität
 High Siderophile Elements, englisch für hoch siderophile Elemente; siehe Goldschmidt-Klassifikation
 High Speed Ethernet, Feldbussysteme der Fieldbus Foundation
 Holding Slovenske elektrarne, slowenischer Energieversorger
 Home Shopping Europe GmbH, deutsches Teleshoppingunternehmen mit der Marke HSE

Abkürzung